Engengraben ist ein geographischer Name:

 Engengraben (Gutach (Schwarzwaldbahn)), Einzelhof der Gemeinde Gutach (Schwarzwaldbahn) im Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Engengraben (Illach), linker Zufluss der Illach bei Engen, Gemeinde Steingaden, Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern

Siehe auch:
 Engenbach